François Pelletier peut faire référence à :

 François Pelletier, un illusionniste français du  ;
 François Pelletier, un religieux québécois et ancien recteur de l'Université Laval.

Voir aussi 
 François-Jean Pelletier, (1863-1945), un marchand et homme politique fédéral du Québec
Peltier
Pelletier